Mathis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wayne N. Mathis
 C. Mathis